Cette page liste les footballeuses ayant disputé depuis 1973 au moins un match sous les couleurs de l'équipe de République d'Irlande féminine de football.

Notes et références

Sources 
 https://womenssoccerarchive.blogspot.com/p/a-z.html
 http://www.soccerscene.ie/ss_gen/index.php?level=sswsenior

Irlande